Beeke steht für:
 Beeke, weiblicher Vorname
 Beeke (Sprache), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Beeke (Obernkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obernkirchen, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Beekestadion, 1924 im Stadtteil Ricklingen in Hannover eingerichtetes Stadion an der Ihme

Beeke ist der Name von Fließgewässern (nach Vorfluter sortiert):Beeke = mittelniederdeutsche Bezeichnung für Bach (auch Bäke, Beek etc.), siehe Gewässernamen auf -bach
 Krumme Beeke (Dettum), Arm des Hachumer Bachs, rechter Zufluss der Altenau (Oker, Wolfenbüttel) bei Dettum, Niedersachsen
 Beckedorfer Beeke, linker Zufluss der Blumenthaler Aue beim Bremer Stadtteil Blumenthal, Land Bremen
 Beeke (Bückeburger Aue), rechter Zufluss der Bückeburger Aue bei Obernkirchen, Niedersachsen
 Beeke (Elbe-Havel-Kanal), Zufluss des Elbe-Havel-Kanals bei Burg im kreisfreien Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Lathener Beeke, rechter Zufluss der Ems bzw. des Dortmund-Ems-Kanals bei Lathen, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Beeke (Hunte), linker Zufluss der Hunte bei Diepholz, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Nienstedter Beeke, rechter Zufluss der Klosterbachs nahe Bassum, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Beeke, Abschnitt der Ihme, linker Zufluss der Leine bei Ricklingen im kreisfreien Hannover, Niedersachsen
 Kehrbeeke, rechter Zufluss der Schunter zwischen Kralenriede und Schuntersiedlung im kreisfreien Braunschweig, Niedersachsen
 Beeke (Uecker), linker Zufluss der Uecker zwischen Nechlin und Nieden, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern; abschnittsweise Grenzfluss zu Brandenburg
 Otterstedter Beeke, linker Zufluss der Walle (zur Wümme) nach Otterstedt (Ottersberg), Landkreis Verden, Niedersachsen
 Nebelbeeke, rechter Zufluss Warme bei Obermeiser (Calden), Landkreis Kassel, Hessen
 Haverbeeke, rechter Zufluss der Wümme im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Beeke (Wümme), linker Zufluss der Wümme in Scheeßel, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Mützelburger Beeke, Grenzbach zwischen Deutschland und Polen

Siehe auch:
 Bäke
 Beck
 Becke
 Beek
 Beke
 Gewässernamen auf -bach